Lancier ist:
 Eine Art der Quadrille
 Das französische Wort für Ulan